Nordbrücke steht für:

 Nordbrücke (Kiew), ehemalige Moskauer Brücke. Autobahnbrücke über den Dnepr bei Kiew
 Nordbrücke (Wien), Autobahnbrücke über die Donau bei Wien-Brigittenau/Floridsdorf
 Nordbrücke (Leipzig), Brücke in Leipzig über die Parthe
 Friedrich-Ebert-Brücke (Bonn) über den Rhein bei Bonn-Beuel
 Kaiserbrücke (Mainz) über den Rhein bei Mainz-Neustadt/Amöneburg/Kastel
 Theodor-Heuss-Brücke (Düsseldorf) über den Rhein bei Düsseldorf-Golzheim/Niederkassel
 Gustav-Heinemann-Brücke (Minden)  vormals Nordbrücke Minden
 Nordbrücke (Warschau), heute Marie-Curie-Skłodowska-Brücke
Nordbrücke (Zürich), eine Strassenbrücke beim Bahnhof Zürich Wipkingen

Siehe auch: 
 North Bridge